El término moros hace referencia a varios artículos:

Lugares en España
 Moros, municipio de la provincia de Zaragoza.
 Río Moros, afluente del río Eresma, provincia de Segovia.
 Valle del río Moros, garganta de El Espinar.
 Altar de los moros, Mausoleo de los Atilios, provincia de Zaragoza.
 Castillo de los Moros, varias fortificaciones de la península ibérica.
 Pared de los Moros, provincia de Ávila.
 Pinilla de los Moros, provincia de Burgos.
 Roca de los Moros, cuevas de El Cogul, provincia de Lérida.
 Torre de los Moros (Cinctorres), provincia de Castellón.

Personas
 Pedro Ruiz de Moros
 Florentino Azpeitia y Morós

Además
 moro
 moros y cristianos (desambiguación)
 en la mitología griega, Moro o Moros, la personificación del destino y el fin de la vida.
 Moros (Stargate), personaje de ficción.
 en botánica, el ombre común de la planta Typha angustifolia.
 Moros intrepidus, nombre de un dinosaurio tiranosauroideo de Norteamérica.